Геррит Рулоф Дидерик ван Дусбург (, 26 октября 1900 — 24 апреля 1966) — голландский шахматист, мастер.

Серебряный призер чемпионата Нидерландов 1936 г.

В составе сборной Нидерландов участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад (на неофициальной олимпиаде выступал на 1-й доске), международных матчей со сборными Англии и Чехословакии.

Участник крупного международного турнира в Зандворте и ряда небольших соревнований.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. ван Дусбурга в базе Chessgames
 Личная карточка Г. ван Дусбурга на сайте 365Chess
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад